Esta é uma lista dos municípios de Mato Grosso do Sul classificados por salário médio do trabalhador  em 2011 segundo o IBGE.

S
S
S